La palabra éter proviene del latín  æthēr y esta del griego αἰθήρ (aithēr), 'cielo', 'firmamento', 'el aire más puro de las montañas', que deriva de la raíz indoeuropea *aydh- ‘arder, fuego’. Tiene varios significados:

 Éter (química), grupo funcional muy importante en química orgánica y bioquímica.
 Habitualmente con este nombre suele referirse al éter etílico, un solvente orgánico usado como anestésico y droga recreativa,
 y al éter de petróleo, también usado como solvente, que no es un éter sino una mezcla de hidrocarburos.
 En antiguas teorías obsoletas:
 Éter (elemento), quinto elemento de la naturaleza junto a los cuatro elementos clásicos (aire, fuego, agua, tierra).
 Éter (física), sustancia hipotética, desbancada por la teoría general de la relatividad, considerada medio de propagación de la luz.
 Éter (mitología), un personaje de la mitología griega.
En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días:
Libro de Éter, uno de los libros del Libro de Mormón,
 y a Éter (profeta), uno de los profetas del Libro de Mormón.
 Éter o hierba del éter, la planta Artemisia abrotanum.